O 1994 Group é um consórcio  de 19 pequenas universidades de ponta do Reino Unido, fundada em 1994, com o intuito de defender seus interesses, seguindo a ideia que levou à criação do Grupo Russell, um grupo que reúne as principais universidades na área de  pesquisa intensiva, naquele mesmo ano. O 1994 Group  incluindo-se muitas das universidades fundadas nos anos de 1960.  Segundo a  Liga Jornalística Nacional do Reino Unido, cerca de metade das vinte universidades de ponta faz parte do 1994 Group.
 
Os integrantes  do grupo descrevem-se como "membros de universidades internacionalmente reconhecidas na Grã-Bretanha, os quais possuem objetivos, padrões e valores comuns".

Universidades do Reino Unido